McKeighan ist der Familienname folgender Personen:

 William A. McKeighan (1842–1895), US-amerikanischer Politiker
 William H. McKeighan (1886–1957), US-amerikanischer Politiker